Сассе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сассе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер